Oor, het gehoororgaan, als verkleinwoord
 een oortelefoon, specifiek:
 Oortje (communicatie), een oortelefoon voor bijvoorbeeld beveiligers
 Oortje (munt), een Nederlands koperen geldstuk
 Oortje (plant), vliesjes rond de stengel bij o.a. grasachtigen